Хорст Кёлер (; род. 22 февраля 1943 года, Скербешув) — немецкий государственный и политический деятель. Родом из семьи бессарабских немцев, в 1940 году переселившейся из молдавского села Рышканы на территорию оккупированной Германией Польши.

Карьера 
В 1965—1969 годах Кёлер обучался в Тюбингенском университете по специальности «политэкономия и политология». В 1969—1976 годах он работал там ассистентом в Институте прикладного экономического анализа. В 1976—1981 годах Хорст Кёлер работал в Федеральном министерстве экономики.

В 1982 году Кёлер перешёл на работу в Федеральное министерство финансов. В должности статс-секретаря министерства он в 1990—1993 годах выполнял роль шерпы канцлера Гельмута Коля.

В 1993—1998 годах Кёлер возглавлял Ассоциацию сберегательных банков Германии и следующие 2 года управлял Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне.

Директор МВФ 
Кёлер находился в должности директора-распорядителя Международного валютного фонда с 14 февраля 2000 по 4 марта 2004 года. Свою цель он видел в том, чтобы сделать работу фонда более прозрачной и более приспособленной к предотвращению кризисных явлений. Он укреплял сотрудничество Международного валютного фонда со Всемирным банком (который возглавлял тогда Джеймс Дэвид Вулфенсон) и выступил инициатором масштабных реформ в МВФ.

Президент Германии 
Президент Германии с 1 июля 2004 года. Избран на эту должность 25 апреля 2004 года и переизбран на второй срок 23 мая 2009 года.

Во внутренней политике ставил целью, прежде всего, решение проблемы занятости населения, сохранения и создания новых рабочих мест, улучшения системы образования и поиска новых подходов к демографическим изменениям в стране. По его мнению, существует реальная возможность налаживать связи между прошлым и будущим в обществе, предоставляющем равные возможности для всех.

Во внешней политике отстаивал гуманитарные аспекты глобализации и активно поддерживал кампании против бедности и в поддержку африканского континента.

Член Христианско-демократического союза с 1981 года (на время пребывания в должности президента членство было приостановлено).

Подал в отставку 31 мая 2010 года. Отставка вызвана спорными высказываниями президента относительно допустимости применения бундесвера для защиты экономических интересов Германии. Его преемником на посту президента Германии стал Кристиан Вульф.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МВФ

Президенты Германии
Политики XXI века
Члены Христианско-демократического союза Германии
Выпускники Тюбингенского университета
Правители Европы XXI века